Harahan ist der Familienname folgender Personen:
 James Theodore Harahan (1841–1912), Eisenbahnmanager und Präsident der Illinois Central Railroad
 William Johnson Harahan (1867–1937), Eisenbahnmanager und Präsident der Chesapeake and Ohio Railway

Harahan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harahan (Louisiana), Vorort von New Orleans

Siehe auch:
 Harahan Bridge, Eisenbahnbrücke über den Mississippi River